Тлапани има више значења:

 Тлапани, Тескатл (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тлапани (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тлапани (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику